Persană poate avea mai multe sensuri:

Limba persană
Pisică persană
 persoană de sex feminin care făcea parte din populația de bază a Persiei sau era originară de acolo

Vezi și